А́бботт () — английская фамилия. Известные носители:
 Абботт, Александер (1860—1935) — американский гигиенист и бактериолог.
 Абботт, Лемьюэл Фрэнсис (1760—1802) — английский художник.
 Абботт, Тони (род. 1957) — австралийский политик.
 Абботт, Уильям Луис (1860—1926) — американский врач, путешественник, меценат, натуралист и орнитолог.
 Абботт, Уолтер (1877—1941) — английский футболист.

См. также  
 Аббот
 Эбботт

Примечания